Nowy Ratusz w Gdańsku
 Nowy Ratusz w Lublinie
 Nowy Ratusz w Monachium
 Nowy Ratusz w Olsztynie
 Nowy Ratusz w Poznaniu
 Nowy Ratusz (Czerwony Ratusz) w Szczecinie
 Nowy Ratusz we Wrocławiu